Ilmtal bezeichnet

 die ehemalige Gemeinde Ilmtal im Ilm-Kreis in Thüringen
 die Gemeinde Ilmtal-Weinstraße im Landkreis Weimarer Land in Thüringen
 die Tallandschaft des Flusses Ilm (Saale) in Thüringen
 die Tallandschaft des Flusses Ilm (Abens) in Bayern